Kana (pismo)
Kana (kršćanska obiteljska revija)
Kana Galilejska
Kana (boja za kosu) od istoimene biljke 
Lawsonia inermis, kana ili hena, biljka